E néven ismert intézmények:

 Theresianum, a volt bécsi Collegium Theresianum
 Theresianum Katonai Akadémia, Bécsújhely (Wiener Neustadt).
 Theresianum, a nagyszebeni árvaház
 Theresianum, a piaristák által kezelt, 1767–1784 között fennállt váci tanintézet
 Teresianum, Pápai Teológiai Kar Rómában